Gutierre-Muñoz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gutierre-Muñoz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gutierre-Muñoz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar